Glanzelius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anton Glanzelius (* 1974), schwedischer Schauspieler
 Ingmar Glanzelius (1927–2021), schwedischer Jazzmusiker, Musikkritiker und Dramatiker